Jak minął dzień (album)
 Jak minął dzień (singel)